Die American League Championship Series 2020 (ALCS), in der Sportart Baseball, fanden zwischen dem 11. und 17. Oktober 2020 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2020 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2020 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie. Aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen sollten alle Spiele auf neutralem Boden ausgetragen werden.

Die Paarung lautete:
 (1) Tampa Bay Rays (East Division Champion, 40–20) gegen (6) Houston Astros (2. AL West, 29–31)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2020, ALWC 2020, NLWC 2020, ALDS 2020, NLDS 2020, NLCS 2020, World Series 2020

Die Postseason 2020 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Sonntag, 11. Oktober 2020, 16:37 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 2 
Montag, 12. Oktober 2020, 13:07 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 3 
Dienstag, 13. Oktober 2020, 17:40 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 4 
Mittwoch, 14. Oktober 2020, 17:40 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 5 
Donnerstag, 15. Oktober 2020, 14:07 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 6 
Freitag, 16. Oktober 2020, 15:07 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Spiel 7 
Samstag, 17. Oktober 2020, 17:37 PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Einzelnachweise 

2020
Baseball 2020
Sportveranstaltung in San Diego
Houston Astros
Tampa Bay Rays
Baseballwettbewerb